Джилъу може да се отнася за:
 Джилъу, село в Румъния
 Джилъу (община), община в Румъния
 Джилъу (замък), замък в Румъния